Серко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Серко, Иван Дмитриевич (около 1610—1680) — кошевой атаман Запорожской Сечи. 
 Капнист-Серко, Мариетта Ростиславовна (более известна как Мария Капнист; 1913—1993) — советская и украинская актриса, заслуженная артистка Украинской ССР.
 «Серко» — народная украинская сказка.

См. также